Cours ist der Name mehrerer ehemaliger und bestehender Gemeinden in Frankreich:

Cours (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
Cours (Lot) im Département Lot
Cours (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Cours (Rhône) im Département Rhône

mit Namenszusatz:
Cours-de-Monségur im Département Gironde
Cours-de-Pile im Département Dordogne
Cours-la-Ville im Département Rhône
Cours-les-Bains im Département Gironde
Cours-les-Barres im Département Cher

Siehe auch:
Course
Court
Cour
Le Cours